Джош Ке́лли ():
 Келли, Джош (род. 1980) — американский певец и автор песен.
 Келли, Джош (род. 1982) — американский актёр.
 Келли, Джош (род. 1994) — британский боксёр.